Cavendish steht für:
 Cavendish (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cavendish (Adelsgeschlecht), britisches Adelsgeschlecht
 Cavendish (Banane), Bananensorte
 Cavendish, Tabaksorte, siehe Tabakpfeife#Cavendish-Tabak
 Cavendish, Krawattenknoten, siehe Krawattenknoten #Cavendish-Knoten

Cavendish ist der Name folgender 

Orte:
 Cavendish (Suffolk) in Suffolk, England
 Cavendish (Vermont) in Vermont, Vereinigte Staaten
 Cavendish (Prince Edward Island) in Kanada
 Cavendish (Neuseeland) in Neuseeland
 Cavendish (Südafrika), Stadtteil von Kapstadt, Südafrika
 Cavendish (Victoria), Kleinstadt in Australien

geografischer Objekte:
 Cavendish-Eisfälle, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika
 Cavendish Rocks, Felsformation im Viktorialand, Antarktika

astronomischer Objekte:
 Cavendish (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Marken und Unternehmen:
 Cavendish, Markenname des britischen Automobilherstellers Sheffield Motor Company
 Cavendish, Agrar- und Lebensmittelunternehmen des kanadischen Konzerns J. D. Irving
 Cavendish & Harvey, deutscher Süßwarenhersteller